|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Topshelf Open) van 2015 vond plaats van 8 tot en met 14 juni 2015 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de twintigste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2015. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Coco Vandeweghe was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Nederlandse Kiki Bertens.

De als eerste geplaatste Eugenie Bouchard strandde al in de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Camila Giorgi uit Italië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Zwitserse Belinda Bencic in twee sets. Giorgi wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Kirsten Flipkens verloor haar openingspartij.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de halve finale – daarin verloor zij van de latere winnares. Haar landgenote Michaëlla Krajicek, die met een wildcard aan het toernooi deelnam, bereikte de tweede ronde, waarin ook zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Marina Erakovic en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Kristina Mladenovic, bereikte de halve finale. Daar moesten zij verstek laten gaan, wegens een virusziekte van Babos.

Het ongeplaatste duo Asia Muhammad / Laura Siegemund won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Jelena Janković en Anastasija Pavljoetsjenkova in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden. Zij waren het vierde reekshoofd en bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het Belgisch/Nederlandse team Ysaline Bonaventure en Demi Schuurs bereikte de eveneens tweede ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor het eerste reekshoofd, Babos/Mladenovic.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Coco Vandeweghe (VS) strandden in de eerste ronde. Ook het Nederlandse koppel Indy de Vroome en Lesley Kerkhove verloor hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2015
Rosmalen